Stena Atlantica beschreibt folgende Schiffe:

 Saga (Schiff, 1966), von 1972 bis 1973 Stena Atlantica
 Sardinia Vera, bis 1975 Stena Atlantica